Heart har flere betydninger:

 HEART – et kunstmuseum i Herning
 Heart (rockgruppe) – en amerikansk rockgruppe